Olio – liquido organico ad alta viscosità
Olio – tecnica pittorica
Olio – album di Mina

Altri progetti